Бру́клайн () — название нескольких населённых пунктов в США. Не следует путать с понятием Бруклин, также имеющим несколько значений.

Населённые пункты США 
  — городок в Вермонте.
 Бруклайн — городок в Массачусетсе.
  — деревня в Миссури.
  — городок в Нью-Гэмпшире.
  — пригород Питтсбурга (Пенсильвания).